RMS Carpathia – nave transatlantico inglese
 Carpathia - A Dramatic Poem – album musicale dei The Vision Bleak